Joseph Murphy, attore statunitense
Joseph Murphy, autore statunitense
Joseph Murphy, cavaliere irlandese
Joseph Murphy, politico irlandese